

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 38, w tym 7 podstawowych
 Zamłynie – część miasta Nysa
 Zamłynie – część miasta Radom

Miejscowość na Ukrainie 
 Zamłynie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim